В США насчитывается 10 округов с названием Генри ():
 Генри — штат Айова
 Генри — штат Алабама
 Генри — штат Виргиния
 Генри — штат Джорджия
 Генри — штат Иллинойс
 Генри — штат Индиана
 Генри — штат Кентукки
 Генри — штат Миссури
 Генри — штат Огайо
 Генри — штат Теннесси
Округ в Айове назван в честь генерала Генри Доджа. Остальные названы в честь Патрика Генри из Виргинии.

См. также 
 Генри